Museo del Agua puede referirse a:

 Museo del Agua de Sobrón, en Sobrón (España).
 Museo del Agua, en Aguas Corrientes (Uruguay).
 Molino de Martos, en Córdoba (España).
Museo del Agua-Pozos de Garrigós, en Alicante (España)
 Museo del Agua, en Santander (España).
Museo del Agua, en Soria (España)
Museo del Agua, en Quito (Ecuador)